Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1971 — 38-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 19 березня по 1 квітня 1971 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 49-й чемпіонат Європи.

Група А Берн та Женева, Швейцарія 19 березня — 1 квітня 1971.

Група В Берн, Женева, Ла Шо-де-Фон та Лісс Швейцарія 5 березня — 14 березня 1971.

Група С Нідерланди 26 лютого — 7 березня 1971.

Кваліфікація

Чемпіонат світу Група А

Чемпіонат Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисник  Ян Сухий
 Нападник  Анатолій Фірсов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисники  Ян Сухий —  Ійпо Коскеля
 Нападники  Анатолій Фірсов —  Володимир Вікулов —  Олександр Мальцев

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  

 

1971 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швейцарії
Березень 1971
Квітень 1971
Спорт у Берні
Спорт Женеви